Івінья́к-ла-Тур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 45 км на північний захід від Ренна, 50 км на південний схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 524 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1209,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Івіньяк-ла-Тур
 Івіньяк-ла-Тур на сайті французького Національного інституту географії
 Івіньяк-ла-Тур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Івіньяк-ла-Тур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор